Wilhelm Denhard ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Denhard (Politiker) (1807–1879), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund
 Wilhelm Denhard (Verwaltungsjurist) (1876–1944), deutscher Verwaltungsjurist